Vigilante - profissão de segurança

Cinema
The Conversation, filme com Gene Hackman, traduzido em Portugal como "O Vigilante" (1974)
Vigilante (filme), filme com Robert Foster (1983)
The Lookout, filme com Joseph Gordon-Levitt e Jeff Daniels exibido em Portugal como "Vigilante" (2007)
A Vigilante, filme com Olivia Wilde (2018)

Outros usos
Vigilante (jogo eletrônico)
Vigilante (mitologia) - cavalo mitológico
O Vigilante (jornal) - de Porto Alegre